

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 128, w tym 2 podstawowe
 Podlas – część miasta Krosno
 Podlas – część miasta Mielec
 Podlas – część miasta Żyrardów